Frank Perozo – attore, assistente alla regia e produttore dominicano 
 Grenddy Perozo – calciatore venezuelano, difensore
 Jhonny Perozo – calciatore venezuelano, difensore
 Xosé Antonio Perozo – giornalista, editore e scrittore spagnolo